Slave har flere betydninger:

 Slaveri – når et menneske har juridisk ejendomsret til et andet.
 Slavehandel – handel med slaver
 Træl – den gamle nordiske betegnelse for slave
 Slave (Rolling Stones) – en sang fra The Rolling Stones album Tattoo You

Se også
 BDSM – hvor et hersker-slave forhold er en særlig form for underkastelse (D&S)
 Master-slave (computer) – en enhed eller proces har kontrol over en eller flere andre
 Slaviske folkeslag – er en gruppe folkeslag, som har det til fælles, at de taler slaviske sprog